Сергій Олександрович Сотніченко (нар. 1 жовтня 1989, Ноябрськ) —  криптовалютний експерт, громадський діяч. Брав участь у обороні Київської області під час повномасштабного вторгнення Росії до України. З 2016 року – учасник змагань Федерації практичної стрільби України. Кандидат у майстри спорту з боксу, кандидат у майстри спорту з практичної стрільби федерації практичної стрільби України (IPSC).

Життєпис 
Народився 1 жовтня 1989 року у місті Ноябрськ Ямало-Ненецького автономного округу РРФСР в сім'ї Олександра Володимировича та Тетяни Олександрівни Сотніченко. Батьки Сергія були направлені до Сибіру за трудовим розподілом. Батько походить із кримського міста Джанкой, а мати — уродженка Армавіра. Дід Володимир Леонтійович Сотніченко працював у митній службі Чернівців. Дитинство проводив у Джанкої у своїх родичів. 1995 року батьки переїхали до Туапсе, де Сергій пішов у перший клас. Займався водним поло та боксом. 

Закінчивши школу 2008 року, Сотніченко переїхав до міста Євпаторія (АР Крим), де мешкав до 2011 року. 2010 року почав вивчати технологію блокчейн, паралельно вступив до вишу за спеціальністю «менеджмент банківська справа». У 2011 році проживав у Санкт-Петербурзі, де виступав на міжнародних студентських турнірах з боксу. 

2011 року у віці 22 року очолив громадську приймальню партії «Громадянська платформа» у місті Туапсе, яку очолював до 2014 року. Під час анексії Криму у 2014 році виступив організатором мітингів протесту у Туапсинському районі та місті Краснодар проти зовнішньої політики Російської Федерації та окупації Криму. За опозиційну діяльність його було включено російською владою до списку осіб, які виступають проти зовнішньої політики РФ.

2015 році переїхав до Києва, де почав займатися громадською та професійною діяльністю у сфері криптовалют та електронних фінансів. Був членом робочої групи з розробки законопроєкту № 3637 «Про віртуальні активи». Як консультант брав участь у розслідуванні кримінальних справ із застосування електронних фінансів та криптовалют. Брав участь у деанонімізації та розкриття фінансових потоків РФ та ідентифікації осіб, пов'язаних зі спецслужбами Росії.

Взяв участь у розвитку громадської організації ProfFinControl Ukraine, благодійного фонду PFCU Charity Org, консалтингового центру ProfFinCentrer Ukraine. 

З 2016 року – учасник змагань Федерації практичної стрільби України. Кандидат у майстри спорту з боксу, Кандидат у майстри спорту із практичної стрільби федерації практичної стрільби України (IPSC). 

У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення РФ, взяв участь у захисті України, долучившись до сил територіальної оборони України. Отримав звання радника Командира 112-ї окремої бригади територіальної оборони (112 ОБрТрО, в/ч А7040). Брав участь в обороні Київської області. Активно виступав проти "часткової мобілізації" у РФ.

Окремий підрозділ "Захисник України" 
ДФТГ «Захисник», одним із перших було зареєстровано 30.02.2022, під час повномасштабного вторгнення російської федерації до України та активних боїв у Київській області. Сотніченка Сергія, загальними зборами ДФТГ було призначено заступником командира. Даний підрозділ був сформований з членів стрілецьких асоціацій, ветеранів АТО, громадських діячів, які протистоять Росії. 

Підрозділ брав активну участь у:

 Бойових діях у Київській області;
 Боротьбі з ДРГ в місті Київ;
 Забезпеченні порядку у Києві та Київській області;
 Організації будівництва укріплень на залізничних хабах Києва;
 Зачистці звільнених територій Київської області;
 Розборі завалів у координації з екстреними службами;
 Забезпеченні підрозділів ТрО/ДФТГ засобами індивідуального захисту та електронною технікою.

Після деокупації Київської області активно взяли участь у супроводі вантажів до лінії зіткнення для забезпечення частин ТрО/ЗСУ, а також цивільних осіб, які проживають на цих територіях. Після скорочення кількості ДФТГ Київської області, назва «Захисник» змінилася на «Захисник України». Командиром окремого підрозділу було призначено Сотніченка Сергія. Чисельність підрозділу становить до 150 осіб. Підрозділ виконує функції:

 Виконання бойових завдань у Київській області та на лінії зіткнення;
 Супровід забезпечення в райони бойових дій;
 Проводить тренувальні табори для бійців ТрО/ДФТГ, за напрямами:
 Управління дронами в бойових умовах;
 Робота артилерії;
 Робота групами із застосуванням штурмових гвинтівок;
 Робота зі снайперськими комплексами 308/338 калібрів;
 Орієнтування на місцевості.

Окремий підрозділ «Захисник України» активно веде свої соціальні мережі, де викладає навчальні відеокурси для всіх бажаючих.

Опозиційна діяльність в РФ 
2011 року у віці 22 років очолив громадську приймальню опозиційної партії «Громадянська платформа» у місті Туапсе, яку очолював до 2014 року. Громадянська платформа позиціонувала себе як альтернатива партії Єдина Росія, водночас дистанціюючи себе від системної російської опозиції. Коли Росія здійснила анексію Криму у 2014 році, погляди партії розділилися. Андрій Макаревич, Юрій Шевчук, Євгеній Ройзман – усі ці люди виступили проти зовнішньої політики кремлівських окупантів. До них приєдналися і багато громадських приймалень. Громадська приймальна партії Громадянська платформа в місті Туапсе під керівництвом Сергія Сотніченка, який є кримчанином у кількох поколіннях, стала на бік боротьби проти анексії Криму та імперської політики Росії. Зокрема, Сергій Сотніченко виступив організатором мітингів протесту у Туапсинському районі та у Краснодарі. За опозиційну діяльність Макаревич, Шевчук, Ройзман та багато людей з регіонів таких як Сотніченко Сергій були включені до так званого "розстрільного списку Кремля" - переліку осіб, які виступають проти зовнішньої політики РФ. На підтримку незаконно переслідуваних неодноразово висловлювалися культурні діячі РФ, серед яких Алла Пугачова.

Особисте життя 
Дружина - Емма Шекоян (нар. 1987). У грудні 2020 року у пари народився хлопчик, якого назвали Добриня. У дитини було захворювання на синдром Веста. Попри усі зусилля дитина померла у віці семи місяців. 

Шекоян очолює Український благодійний фонд, який до 2022 року допомагав державним дитячим медичним закладам, а у воєнний час почав допомагати українцям, які постраждали від бойових дій.

Нагороди та відзнаки 

 Медаль за сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня - ГУР Міністерства оборони України
 Медаль МО України "За сприяння Збройним Силам України"
 Подяка спецпідрозділу СБУ «Альфа»
 Подяка КМДА

 Подяка від військової частини А7107
 Подяка від військової частини А2167
 Подяка від військової частини А4121
 Подяка від Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
 Грамота від військової частини А4437
 Грамота від військової частини А1910

Джерела

Посилання 
У соціальних мережах:

 Instagram